Шампионат на Ем Пи Ес Груп 2010 е 31-рото издание на Шампионата на Ем Пи Ес Груп. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Понте Ведра Бийч, Флорида от 5 до 12 март.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (шампионка)
  Альона Бондаренко (1 кръг)
  Доминика Цибулкова (полуфинал)
  Елена Веснина (полуфинал)
  Анастасия Павлюченкова (четвъртфинал)
  Александра Вожняк (четвъртфинал)
  Виржини Разано (отказва се поради контузия на десния крак)
  Мелани Уден (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Бетани Матек-Сандс /  Дзи Ян (шампионки)
  Чиа-Джун Чуан /  Шуай Пън (финал)
  Альона Бондаренко /  Елена Веснина (осминафинал)
  Олга Говорцова /  Алла Кудрявцева (осминафинал)

Схема на двойки 

WTA Тур 2010
Турнири по тенис на клей корт
Турнири по тенис в САЩ
Спорт във Флорида